Крушельни́цкий (, ) — польская и украинская фамилия.  Женская форма .

Известные носители 
 
 Крушельницкий, Антон Владиславович (1878—1941) — русский, советский писатель и политический деятель.
 Крушельницки, Майк (род. 1960) — канадский хоккеист.
 Крушельницкий, Марьян Михайлович (1897—1963) — советский театральный режиссёр и актёр.
 Крушельницкий, Карл (род. 1948) — австралийский учёный.
 Крушельницкий, Ярослав Александрович (род. 1983) — узбекистанский футболист.

Примечания